Muzaffer Tema (Istanbul, 15 de junho de 1919 – Çeşme, 4 de outubro de 2011) foi um ator turco.

Atores da Turquia